Zapatista és un terme que s'utilitza per referir-se a dos moviments socials a Mèxic.
 Zapatisme: facció de la Revolució de Mèxic encapçalada per Emiliano Zapata, del cognom deriva el terme zapatista.
 Neozapatisme: moviment social, vinculat a la lluita de l'EZLN. Els simpatitzants d'aquest moviment solen autodenominar zapatistes, però per qüestions històriques, aquí es tria el terme neozapatista per diferenciar-ho dels zapatistes de la Revolució.
També és un terme que denomina a:
 Exèrcit Libertador del Sud: grup insurgent de la Revolució Mexicana, comandat per Emiliano Zapata, que va mantenir sota el seu control l'estat de Morelos. En algunes fonts apareix com a Exèrcit Zapatista.
 Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional: grup guerriller, conegut a partir de l'1 de gener de 1994 i que opera a l'estat de Chiapas.
 Front Zapatista d'Alliberament Nacional: grup de la societat civil que recolzava la causa de l'EZLN, dissolt a petició del mateix Exèrcit Zapatista.
 Aixecament zapatista: rebel·lió de 12 dies a l'estat de Chiapas, Mèxic.